La palabra Ciudad hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:
 Título de ciudad, rango de una población. 
 Ciudad, área urbana, en oposición a pueblo.
 Ciudad (Chile), definición de entidad de población urbana en Chile;
 Ciudad colonial española área urbana y organismo administrativo básico de los virreinatos españoles en América.
 Ciudad griega, área urbana en la Antigua Grecia.
 Ciudad romana, área urbana en época histórica del imperio romano.

Filosofía
 Ciudad ideal, un concepto filosófico de la Grecia antigua.

Literatura
 Ciudad, novela de Clifford D. Simak de 1952.
 Ciudad, libro de poemas de Manuel Vázquez Montalbán de 1997.
 La ciudad, novela de Mario Levrero de 1970.
 La ciudad, antología de poemas de Karmelo C. Iribarren de 2002, ampliada y reeditada en 2008.
 The Town (La ciudad), novela de William Faulkner de 1957.
 La ciudad de Dios, obra de San Agustín.